Лурос — греческий топоним. Может означать:

  — река.
 Лурос (Превеза) — малый город.